Niemcy:
 Diedorf – część gminy (Ortsteil) Dermbach w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Diedorf – część gminy (Ortsteil) Südeichsfeld w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Unstrut-Hainich
 Diedorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Augsburg